Менон (Платон) — один из диалогов Платона.
 Менон — сатрап Арахозии в IV веке до н. э.
 Менон — сатрап Сирии в IV веке до н. э.
 Менон (сын Менеклида) — античный политик V века 
 Менон, Кумар Падма Шивашанкар (1898—1982) — индийский дипломат и общественный деятель.
 Менон, Мамбилликалатил Говинд Кумар (1928—2016) — индийский физик.